Bon Voyage (französisch für gute Reise) steht für:

 Bon Voyage, Originaltitel von Gute Reise, britischer Film von Alfred Hitchcock (1944)
 Bon Voyage (Lied), Lied von Deichkind feat. Nina (2000)
 Bon Voyage (Duo), US-amerikanisches Musikduo
 Bon Voyage (Band), Schweizer Band
 Bon Voyage (Lied), Lied von Miami Yacine
 Bon Voyage (Film)